Le samedi  est le 67 jour de l'année 1806.

Naissances 
 Adelaide Cairoli (morte le ), patriote italienne
 António José de Ávila (mort le ), fonctionnaire et diplomate portugais
 Antonio María Esquivel (mort le ), peintre espagnol
 Thérèse Marie Augusta Élie de Beaumont (morte le ), poétesse et salonnière française

Voir aussi 
 8 mars et mars 1806